Amerikai Egyesült Államok
Goddard (Kansas)
Goddard (Kentucky)
Goddard (Maryland)